A Distant Shore – album di Tracey Thorn del 1982
 A Distant Shore – romanzo del 2003